Paul Fentz (ur. 8 września 1992 w Berlinie) – niemiecki łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2018), uczestnik mistrzostw Europy i świata, trzykrotny mistrz Niemiec (2018–2020).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy łyżwiarze figurowi
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Berlinie
Urodzeni w 1992